Stonehouse hace referencia a:

 Stonehouse (Devon), Inglaterra
 Stonehouse (Gloucestershire), Inglaterra
 Stonehouse (South Lanarkshire), Escocia

Stone House 
 Stone House (Cumbria), Inglaterra
 Stone House (Nevada), Estados Unidos